Себастьян Юйг ()  — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, член партии Республиканцы.

Биография 
Родился 25 октября 1969 г. в г. Бетюн (департамент Па-де-Кале). По профессии нотариус. На выборах в Национальное собрание 2007 года выиграл голосование по 5-му избирательному округу департамента Нор, получив во втором туре 51,09 % голосов. В марте 2008 года возглавил список правых на муниципальных выборах в Лилле; во втором туре уступил Мартин Обри, получив 33,4 % голосов.

Во время выборов в Национальное собрание 2012 года в третий раз выиграл голосование по 5-му избирательному округу департамента Нор.

В декабре 2015 года Себастьян Юйг по списку правых был избран в Совет региона О-де-Франс, где занял пост вице-президента по вопросам обучения.

В июне 2017 года вновь выиграл  выборы по 5-му избирательному округу департамента Нор, став одним из четырех действовавших депутатов от департамента, сохранивших свои мандаты. В Национальном собрании был членом Комиссии по конституционному законодательству и общему управлению. После переизбрания, в силу требований закона о невозможности совмещения мандатов, подал в отставку с поста вице-президента Совета региона О-де-Франс, оставшись советником. 

На съезде партии Республиканцы в 2017 году, на котором был избран президент партии, поддерживал Лорана Вокье. В октябре 2018 года он победил на выборах президента отделения партии в департаменте Нор, опередив сенатора и бывшего министра Марка-Филиппа Добресса.

В июне 2019 года постановлением Министерства юстиции получил статус нотариуса и приобрел нотариальное бюро в 12-м округе Парижа. В октябре того же года вошел в руководство партии в качестве члена комиссии по реформе устава.

На муниципальных выборах в Лилле в марте 2020 года во втором туре поддержал список партии Вперёд, Республика! вопреки позиции Марка-Филиппа Добресса, который возглавлял на тех же выборах список Республиканцев. В июне 2021 года вновь избран в Совет региона О-де-Франс.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году в пятый раз баллотировался по 5-му избирательному округу департамента Нор, но смог получить в 1-м туре только 17,5 % голосов, занял четвертое место и во второй тур не прошел.

Занимаемые выборные должности 
15.03.1995 — 18.06.1995 — член муниципального совета коммуны Ла-Мадлен 
29.03.2004 — 16.03.2008 — член регионального совета Нор-Па-де-Кале
17.03.2008 — 01.09.2009 — член муниципального совета Лилля 
19.06.2002 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 5-го избирательного округа департамента Нор 
с 13.12.2015 — член Совета региона О-де Франс  
04.01.2016 — 22.07.2017 — вице-президент Совета региона О-де Франс

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Союза за народное движение
Члены партии «Республиканцы»